Wöckel ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Wöckel (* 1955), deutsche Leichtathletin
 Heribert Wöckel (1932–2019), deutscher Diplomat
 Holger Wöckel (* 1976), deutscher Jurist, Richter am Bundesverwaltungsgericht